Безіменна — річка  в Україні, у Мурованокуриловецькому  районі  Вінницької області. Ліва притока  Дністра (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 6 км.

Розташування 
Бере  початок на південному заході від Виноградного. Тече переважно на південний захід через Наддністрянське і впадає у річку Дністер.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 2 с. Таблиця 3.) 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Мурованокуриловецького району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви